Progress - uma nave espacial não tripulada; é derivada da Soyuz e também lançada pelo veículo de lançamento Soyuz
Programa Progress
Estação Progress

Localidades

Progress (Pensilvânia)
Progress Village

Ver também

Desambiguação
Desambiguações de topônimos